Zawody w judo zespołów męskich odbyły się 17 sierpnia w hali Thammasat University.

Złoto wywalczyli Japończycy. Srebro przypadło Francuzom, a brązowy medal wywalczyli Rosjanie i Koreańczycy (zwycięzcy repasaży).

Drabinka zawodów

Linki zewnętrzne 
Strona FISU

Judo na Letniej Uniwersjadzie 2007